Con Dieta federale ci si può riferire a:
il Bundestag della Germania
la disciolta Dieta federale della Svizzera